Gabun bezeichnet
 Gabun, Staat an der westlichen Atlantikküste Zentralafrikas
 Gabun-Ästuar, Ästuar des Flusses Komo in Gabun
 Gabun (Papua-Neuguinea), Ort auf Papua-Neuguinea
 Gabun (Roman), Roman von Meinrad Braun
 Gabun-Mahagoni, auch Okoumé, eine afrikanische Laubholzart